Фи́лип (Фил) Да́улинг (; ) — новозеландский кёрлингист.

Участник , нескольких  (лучший результат — серебряная медаль в ). Чемпион Новой Зеландии среди мужчин (, ).

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (, ), серебро (, , , ), бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте New Zealand Curling

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Новой Зеландии
Чемпионы Новой Зеландии по кёрлингу